OMM ist eine Abkürzung für
 Obere Meeresmolasse
 den Maroniten-Orden der seligen Jungfrau Maria
 die mosambikanische Frauenorganisation Organização da Mulher Moçambicana
 den französischsprachigen und spanischsprachigen Namen der World Meteorological Organization (Organisation météorologique mondiale / Organización Meteorológica Mundial).

Abkürzung